Ascogaster excavata (Chen & Wu), een schildwesp
 Ascogaster excavata (Telenga), een schildwesp